Rozgrywki piłkarskie, mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny we Włoszech. 

 Divisione Nazionale (1926/1927)
 Divisione Nazionale (1927/1928)
 Divisione Nazionale (1928/1929)
 Divisione Nazionale (1944)
 Divisione Nazionale (1945/1946)